Słońsk – gród kasztelański na terenie dzisiejszego Ciechocinka
 Słońsk – wieś w województwie lubuskim
 Słońsk – zlikwidowany rezerwat w gminie Słońsk.
 Słońsk – dawna wieś, obecnie podzielona na Słońsk Dolny (powiat aleksandrowski) i Słońsk Górny (w granicach Ciechocinka)
 Słońsk – dawna gromada